

Codici 
 rue – codice ISO 639-3 della lingua rutena

Geografia

Francia 
 Rue – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Cantone di Rue – cantone con capoluogo Rue

Svizzera 
 Rue – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)

Persone 
 Gérard Rué (1965) – ciclista e dirigente sportivo francese
 Sara Rue (1979) – attrice statunitense

Altro 
 Rue – nome proprio di persona inglese femminile
 Rue – singolo di Girl in Red del 2020

Pagine correlate 
 De La Rue (disambigua)
 La Rue

Altri progetti